Коронадо — имя собственное.

Фамилия 
 Коронадо, Каролина (1821—1911) — испанская поэтесса.
 Коронадо, Мартин (1850—1919) — аргентинский драматург, журналист, поэт.
 Коронадо, Хосе (род. 1957) — испанский актёр.
  (1832—1860) — мексиканский генерал в «войне за реформу».
 Васкес де Коронадо, Франсиско (1510—1554) — первый европеец, в поисках баснословных семи городов Сиволы посетивший юго-запад современных США.

Топонимы 
 Коронадо — город в США, штат Калифорния.
 Коронадо — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа.
 Коронадо — населённый пункт в Уругвае.
 Коронадо — залив в Тихом океане, вблизи Коста-Рике.
 Коронадо — вулкан в Мексике.
  — лес в США.
  — база ВМС США.

Прочее 
 Авиалайнер Convair 990 «Коронадо»
 Отель «Дель Коронадо»
 Летающая лодка PB2Y Coronado () фирмы Консолидейтед